Römersberg heißen Orte:

in Deutschland:
 Römersberg (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Römersberg (Neuental), Ortsteil der Gemeinde Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Römersberg (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich:
 Römersberg (Gemeinde Mattsee), Ort in Markt Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Römerberg